Bergsprängare kan syfta på:

 Bergsprängning – en metod för att med sprängämnen spräcka berg
 Bergsprängare (stereoanläggning) – en typ av bärbar stereoanläggning

Se även 
 Bergsprängaren – en roman från 1973 av Henning Mankell